Regius Professor of Physiology kan syfta på:

 Regius Professor of Physiology (Aberdeen)
 Regius Professor of Physiology (Glasgow)